Just Another Life é o segundo vídeo da banda japonesa de hard rock B'z, lançado em 11 de dezembro de 1991 pela BMG Japan. O álbum contém imagens da banda ao vivo tocando as faixas.

Faixas

Lady Navigation
Bad Communication
Loving All Nigh
Oh! Girl
Safety Love
Love Ya
Dakara Sono te wo Hanashite (だからその手を離して)
Taiyou no Komachi Angel (太陽の Komachi Angel)
Kodoku no Runaway (孤独の Runaway)
Pleasure '91
Hot Fashion
Easy Come, Easy go!

Álbuns de vídeo de 1991
Álbuns de B'z
Álbuns ao vivo de 1991